Der Schweizer Meister im Baseball wird in der NLA mit zurzeit (Saison 2020) 6 Mannschaften ermittelt. Rekordmeister sind die Therwil Flyers mit 14 Titeln. Die zweithöchste Klasse ist die NLB, danach folgt die 1. Liga.

Die Schweizer Baseballmeister

Anzahl Meistertitel

Siehe auch 
 Swiss Baseball and Softball Federation (SBSF)
 Schweizer Cupsieger Baseball

Weblinks 
 Website der Swiss Baseball and Softball Federation
 Tabelle und Spielplan NLA

Baseball (Schweiz)
!
Schweizer Meister
Baseball